Мари-Жозе Та Лу (; род. 18 ноября 1988 года, Буафле, Кот-д’Ивуар) — ивуарийская бегунья-спринтер, двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2017 года на дистанциях 100 и 200 метров, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, многократная чемпионка Африки и победительница Африканских игр. На Олимпийских играх 2016 года заняла 4-е место в финалах забегов на 100 и 200 метров.

На чемпионатах Африки 2012, 2014, 2016 и 2018 годов на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров завоевала 11 медалей из 12 возможных (на чемпионате 2012 года она стала 4-й на дистанции 100 метров). Из этих 11 медалей — три золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

29 сентября 2019 года Мари-Жозе в Дохе стала бронзовым призёром чемпионата мира в беге на дистанции 100 метров, показав в финальном забеге результат — 10,90 с. и уступив победительнице Шелли-Энн Фрейзер-Прайс 0,19 секунды.

Известна своей миниатюрностью — рост спортсменки составляет всего 159 см.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Кот-д’Ивуара
Чемпионы Африканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года